Hofrotte heißen folgende geographische Objekte:

 Hofrotte (Gemeinde Gaming), Steusiedlung in der Gemeinde Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Hofrotte (Gemeinde Schwarzenbach), Ortschaft in der Gemeinde Schwarzenbach an der Pielach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich